Сухмитингъягун (приток Волоктаягуна)
 Сугмутенъягун (приток Камчинъягуна)
 Сугмутенъягун (приток Кирилл-Высъягуна)
 Сухмитингъягун (приток Тляттыягуна)

См. также 
 Сухмитингъяун
 Сугмутен-Ях
 Ай-Сухмитингъягун
 Сугмутенъях